Alain Van Buyten, Belgisch voetballer
 Daniel Van Buyten, Belgisch voetballer
 Francis Van Buyten, Belgisch worstelaar; vader van beide voetballers
 Leon Van Buyten, Vlaams historicus